Raquel puede referirse a:

Arte

 Raquel, una telenovela de Venezuela producida por RCTV en 1973 a 1975.
Raquel!, programa de televisión de Raquel Welch

Lugares 
 Colonia Raquel, una localidad argentina ubicada en el Departamento Castellanos de la Provincia de Santa Fe.
 El Hotel Raquel, un hotel construido a principios del siglo XX.

Personas 
Raquel, famosa amante judía de Alfonso VIII de Castilla que dio motivo a muchas obras literarias
Raquel, nombre femenino de origen bíblico.
Raquel, una de las esposas de Jacob según el libro del Génesis.